Het ATP-toernooi van Atlanta 2016 (met de officiële naam BB&T Atlanta Open) vond plaats van 1 tot en met 7 augustus 2016. Er werd gespeeld op de outdoor hardcourtbanen van het Atlantic Station in de Amerikaanse stad Atlanta.

Het enkelspel werd gewonnen door de Australiër Nick Kyrgios. Hij versloeg in de finale de Amerikaan John Isner met tweemaal 7-6. Het dubbelspel werd gewonnen door het Argentijnse duo Andrés Molteni en Horacio Zeballos. Zij versloegen in de finale het Zweedse koppel Johan Brunström en Andreas Siljeström met 7-6(2) en 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Atlanta
ATP-toernooi van Atlanta